Adeltrudis van Maubeuge, zie: Aldetrudis
Adeltrudis van Wintershoven (ook: Adeltrudis van Maastricht)